Middenvaart (Delfstrahuizen), kanaal tussen Delfstrahuizen en Zevenbuurt in de gemeente De Friese Meren
 Middenvaart (Echten), kanaal bij Echten in de gemeente De Friese Meren
 Middenvaart (Oudehaske), kanaal ten noorden van Oudehaske in de gemeente De Friese Meren